Pozorrubio, municipalità delle Filippine nella Provincia di Pangasinan
 Pozorrubio, comune della Spagna nella Provincia di Cuenca